Суперкубок Португалії з футболу 2008 () — 30-й розіграш турніру. Матч відбувся 16 серпня 2008 року між чемпіоном Португалії Порту та володарем кубка Португалії Спортінг (Лісабон).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt 

2008
Португалія
2008 у португальському спорті
Події 16 серпня
Серпень 2008